Gesamtname steht für:
 Gesamtname bei Menschen, siehe Anthroponymie
 Gesamtname in der Zoologie, siehe Nomenklatur (Biologie) #Zoologie
 Gesamtname einer BGB-Gesellschaft als Ersatz einer nichtzulässigen Firma

Siehe auch